Le Conservatoire libre du cinéma français (CLCF) est un établissement privé d'enseignement supérieur technique et artistique situé à Paris, dans le quartier d'Amérique (anciennement sur les bords du canal de l'Ourcq), où sont enseignés des métiers du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel. L'établissement appartient au groupe Galileo Global Education.
Le Classement de CLCF - Conservatoire Libre du Cinéma Français 2022 établie prend la 5ème place des Écoles d'Audiovisuel et Cinéma.

Origines 
Le CLCF a une histoire qui remonte à la création en 1956 du CICF (Conservatoire indépendant du cinéma français) qui forme des comédiens. En 1963, le CICF se transforme en école de cinéma et change son nom en Conservatoire. Ainsi est créé le premier établissement privé d’Europe de formation aux métiers du cinéma. 
Le CICF obtient en 1963 l'agrément du Ministère de l'Education Nationale et s'installe rue de la chaussée d'Antin à Paris 9e. Le Directeur était Marc Quilici. Pierre Mondy était le professeur de l'Histoire du cinéma. En 1965, le CICF déménage dans la rue du Delta et en 1972 le CICF devient le CLCF. Patrick Zampa, ancien élève (promotion 1968), chevalier des Arts et des Lettres, en prend la direction en 1987 jusqu'en 2009. C'est sa fille, Coline Zampa, qui prend ensuite la direction. 

En 1993, le CLCF investit de nouveaux locaux: un plateau de tournage et ses loges, des salles de cours, des salles de travaux pratiques, de training ou de montage argentique et virtuel, une salle de projection, une bibliothèque, etc.  

Le CLCF est inscrit au Registre du commerce depuis 1987; il est la propriété du groupe Galileo Global Education, qui regroupe 47 écoles privées dans 7 pays.

En 2018, le CLCF déménage à une centaine de mètres de Place des Fêtes dans le campus de Bellevue en partageant les locaux de 4 000m2 avec Cifacom et l'Atelier Chardon Savard, deux autres écoles du groupe Galileo Global Education.

Formation 
Les études durent 3 ans. La première année, consacrée aux arts en lien avec le cinéma, et la deuxième année, associant théorie et mise en pratique individuelle et par équipes, sont de tronc commun. La troisième année est une année de spécialisation, ponctuée de stages, tournée vers le terrain. 

Les débouchés professionnels des formations, bien que diversifiés dans l'univers du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel, concernent en priorité les métiers suivants :  assistant-réalisateur ; monteur ; scripte ; scénariste; directeur de production.

Le CLCF forme chaque année une soixantaine d'assistants-réalisateurs, une quarantaine de monteurs, une quinzaine de scriptes, et une trentaine de scénaristes. 

À la fin de leurs études, les élèves peuvent se voir reconnaître le statut d'intermittent du spectacle. D'après le site Web du CLCF, 80 % des diplômés trouvent un emploi dans les trois mois et 86 % des étudiants trouvent un emploi dans les six mois. Le CLCF forme des élèves venus de 104 pays.

Certification par l'État 
Seuls les titres suivants sont certifiés par l'État au niveau VI (Bac+3, Licence, Bachelor) et sont depuis 2010 inscrits au Répertoire national des certifications professionnelles: 

 Titre certifié d'« Assistant(e) réalisateur(trice) » 
 Titre certifié de « Monteur(se) cinéma et audiovisuel » 
 Titre certifié de « Scripte »

Équipe pédagogique 
L'équipe pédagogique compte une cinquantaine d'intervenants professionnels. Intermittents du spectacle en activité ou acteurs des métiers du cinéma, ils alternent tournages et interventions auprès des étudiants. Les cours et les travaux pratiques sont toujours dispensés ou encadrés par des spécialistes reconnus et en activité. Le CLCF déclare salarier entre 10 et 19 personnes.

Coût de la scolarité 
Les frais de scolarité ne sont mentionnés ni sur le site Web de l'école ni dans la brochure. Selon le mensuel L'étudiant, ils s'élèvent à  pour la  année,  pour la  année,  pour la  année mais cela peut changer selon le cursus choisi . Des frais d'inscription de 400 € s'ajoutent.

Partenaires 
En 2003, il rejoint le Centre international de liaison des écoles de cinéma et de télévision. Le CLCF est aussi membre adhérent de CampusFrance; de la CST (Commission supérieure technique de l'image et du son), un organisme public chargé de stimuler la recherche et de promouvoir la formation ; de la FICAM qui a pour vocation de représenter, de promouvoir et de défendre les intérêts du cinéma et de l'audiovisuel ; et du GEECT (Groupement européen des écoles de cinéma et de télévision). Par ailleurs, le CLCF est depuis 2005 partenaire de l’Académie internationale des arts français à Pékin. En France, il est lié à de multiples sociétés de cinéma accueillant ses stagiaires (laboratoires techniques, maisons de production, etc.) ainsi qu'au cinéma MK2-Quai-de-Seine où il organise des projections-débats.

Anciens élèves 
Le CLCF compte parmi ses nombreux anciens élèves des professionnels de la production, de la post-production et de la régie qui font l’audiovisuel français d'aujourd’hui ; et parmi ses élèves étrangers, certains sont cadres des industries cinématographiques et télévisuelles de leur pays. Par exemple :

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Études de cinéma en France
 Métiers du cinéma

Liens externes 

Établissement privé d'enseignement supérieur en France
École de cinéma en France
Cinéma français
Enseignement supérieur à Paris
Établissement scolaire fondé en 1963